Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису 2014 — общее название двух отдельных профессиональных теннисных турниров:

 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин 2014 — женский турнир международной серии WTA.
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди мужчин 2014 — мужской турнир серии ATP 250.